Pedro Álvarez de Toledo y Acuña (1847-1896), aristòcrata i polític espanyol;
 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553), Virrei de Nàpols;
 Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627), V marquès de Villafranca del Bierzo, marí i polític espanyol;
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585-1654), XV Virrei del Perú;
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (1803-1867), XVII duc de Medina Sidonia, important polític carlí